Cantharis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Cantharis ingår i familjen flugbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flugbaggar
Cantharis